U5 kan syfta på:

 U5 (Berlins tunnelbana) – tunnelbanelinje i Berlin
 U5 (Hamburgs tunnelbana) – tunnelbanelinje i Hamburg